George William Russell, anglo-irski pristaša Nacionalističkog pokreta u Irskoj, kritičar, pjesnik i slikar
 George Russell (vozač Formule 1), britanski vozač Formule 1